Nervus axillaris, een zenuw in de bovenarm
Arteria axillaris, een slagader in de bovenarm